Александр Шаповалов (; 28 февраля 2003, Таллин) — эстонский футболист, нападающий клуба «Флора».

Биография 
Воспитанник таллинских клубов «Люцеум», «Эверест» и «Легион». В начале 2018 года 15-летний футболист перешёл в таллинскую «Флору» и в течение полутора сезонов выступал за её второй состав в первой лиге Эстонии, за этот период забил 32 гола в 32 матчах. Футболистом интересовались зарубежные клубы, но до 16 лет он не мог перейти в зарубежный клуб. В июле 2019 года перешёл в немецкий «Фрайбург», где в течение сезона играл за команду 17-летних, а в начале следующего сезона был отчислен.

Вернувшись в Эстонию, присоединился к таллинскому «Легиону». Дебютный матч в высшей лиге Эстонии сыграл 28 марта 2021 года против «Нымме Калью», заменив на 64-й минуте Максима Гусева. Свой первый гол забил 11 апреля в ворота «Флоры», а 11 мая в матче против «Вапруса» впервые отличился хет-триком в высшей лиге. Всего в чемпионате 2021 года забил 11 голов, став лучшим бомбардиром своего клуба и войдя в десятку лучших снайперов турнира. В кубковом матче против любительского клуба «Соккернет» стал автором 5 голов. В начале 2022 года вернулся в «Флору».

Выступал за сборные Эстонии младших возрастов, забил не менее 12 голов.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте footballfacts.ru
 Профиль на сайте ЭФС
 
 

Футболисты Эстонии
Игроки ФК «Флора-2»
Игроки ФК «Легион»
Игроки ФК «Флора»